Nanzhuang bezeichnet:

 Nanzhuang (Chancheng) (南庄镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chancheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanzhuang (Jianshui) (南庄镇), Großgemeinde im Kreis Jianshui in der chinesischen Provinz Yunnan
 Nanzhuang (Li) (南庄镇), Großgemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Hebei
 Nanzhuang (Mengzhou) (南庄镇), Großgemeinde der Stadt Mengzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Nanzhuang (Wenshui) (南庄镇), Großgemeinde im Kreis Wenshui in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanzhuang (Qingcheng) (南庄乡), Gemeinde im Kreis Qingcheng in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanzhuang (Yonghe) (南庄乡), Gemeinde im Kreis Yonghe in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanzhuang (Miaoli) (南庄鄉), Landgemeinde im Landkreis Miaoli auf Taiwan